Jim Marshall kan syfta på:
 Jim Marshall (amerikansk politiker),amerikansk politiker 
 Jim Marshall (brittisk politiker), född 1941, död 2004, brittisk politiker (Labour)
 Jim Marshall (affärsman), en brittisk trummis och affärsman